Hansted er navn på flere danske bysamfund:
 Hansted (Horsens Kommune) – en bydel til Egebjerg og et ejerlav i Hansted Sogn, Horsens Kommune
 Hansted (Thisted Kommune) – et ejerlav i Hansted Sogn, Thisted Kommune
 Hansted er det oprindeligt navn for byen Hanstholm.